Gabriela Dabrowski e Rohan Bopanna erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Bopanna ha giocato con Tímea Babos ma sono stati eliminati al primo turno da Zhang Shuai e John Peers. Mentre Dabrowski ha giocato con Mate Pavić ma sono stati eliminati in finale da Latisha Chan e Ivan Dodig con il punteggio di 6–1, 65–7, [10–8].

Teste di serie 

  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić (finale)
  Latisha Chan /  Ivan Dodig (campioni)
  Xu Yifan /  Oliver Marach (secondo turno)
  Kateřina Siniaková /  Jamie Murray (primo turno)

  Andreja Klepač /  Jean-Julien Rojer (secondo turno)
  Chan Hao-ching /  Michael Venus (primo turno) 
  Tímea Babos /  Rohan Bopanna (primo turno) 
  Anna-Lena Grönefeld /  Robert Farah Maksoud (semifinale)

Wild card 

  Tessah Andrianjafitrimo /  Ugo Humbert (primo turno)
  Sara Cakarevic /  Alexandre Müller (primo turno)
  Fiona Ferro /  Evan Furness (primo turno)

  Kristina Mladenovic /  Alexis Musialek (secondo turno)
  Chloé Paquet /  Benoît Paire (primo turno)
  Pauline Parmentier /  Grégoire Barrère (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2018